Ninetta – diminutivo del nome proprio di persona Nina
Ninetta-Walzer – valzer di Johann Strauss
Fürstin Ninetta – operetta di Johann Strauss
Antonietta Bagarella (Ninetta) – vedova di Salvatore Riina

Altri progetti